Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

* Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel (1488–1563), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel (1518–1574), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Küstrin